Oliver: Achter de schermen is een making-of-televisiereeks van Ketnet over de productie van de Vlaamse versie van de musical Oliver Twist.

In elke korte aflevering presenteert wrapper Niels Destadsbader een blik achter de schermen op een fase in de wording en werking van de Dickensiaanse musical, beginnend met de casting via Vlaamse audities. De nadruk ligt op de kinderen (vooral jongensrollen).

Vlaams televisieprogramma